Gualdilla puede referirse a:
 El nombre común de la planta Reseda media.
 El nombre común de la planta Reseda phyteuma.
 El nombre común de la planta Reseda undata.
 El nombre común de la planta Sesamoides purpurascens.